Jalalabad ist die englische Schreibweise verschiedener Städte und Ortschaften in Zentral- und Südasien. Häufig wird diese englische Schreibweise auch in deutschsprachigen Publikationen für folgende Orte verwendet:

Afghanistan:
 Dschalalabad 

Indien:
Jalalabad (Bijnor),  Bijnor District, Uttar Pradesh.
Jalalabad (Shahjahanpur), Shahjahanpur District, Uttar Pradesh.
Jalalabad (Muzaffarnagar), Muzaffarnagar District, Uttar Pradesh.
Jalalabad (Fazilka), Fazilka District, Punjab

Kirgisistan:
 Dschalalabat, Stadt in Kirgistan
 Gebiet Dschalalabat, Verwaltungseinheit (Oblast) in Kirgistan

Pakistan:
 Jalalabad (Karachi), Sindh, Pakistan.
 Jalalabad (Multan), Multan District, Pakistan
 Jalalabad (Muzaffargarh), Muzaffargarh District
 Jalalabad (Sargodha), Sargodha District